Raphimetopus är ett släkte av fjärilar. Raphimetopus ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Raphimetopus